Simulation de phénomènes réels
Kriegsspiel, le jeu de guerre utilisé dans les écoles militaires
 la simulation informatique ou simulation numérique, utilisant un ordinateur (voir aussi : Émulation)
 la simulation de pluie
 le simulateur de vol
 la simulation en géostatistique
 la simulation en santé : simulation de situation pour la formation des professions de santé.
la simulation de maladie, fait conscient et volontaire de simuler une maladie dans un but précis.
jeu de simulation, application aux jeux vidéo
 Simulation (sport) : désigne le fait pour un joueur de simuler une faute afin d'obtenir un avantage de la part de l'arbitre
 Simulation : programme nucléaire de défense française de 1996 à 2010
 Simulation en droit privé français
 Simulation d'enfant : action de celui qui veut faire passer, faire reconnaître un enfant pour fils ou fille de ceux dont il n’est pas né.
 Simulation logique, qui consiste à simuler le comportement d'un circuit numérique alors qu'il n'est encore que décrit sous forme de RTL ou de netlist.

 Préordre de simulation (en informatique théorique), une relation entre systèmes de transition d'états
 Modèle de microsimulation socio-fiscale, modèle permettant d'évaluer les politiques publiques.